Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1924 в Шамони показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 16 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 258 спортисти (от които 11 жени) от 16 страни в периода от 25 януари до 5 февруари 1924 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 10 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 6 без отличие. Норвегия печели най-много медали (17), както и най-много златни (4), сребърни (7) и бронзови (6) отличия. Финландия също печели 4 златни медала, но се класира втора заради по-малък брой спечелени призове.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри